tato – nazwa relacji rodzinnej
 Tato – powieść Williama Whartona
 Tato – film amerykański z 1989 roku na podstawie powieści Williama Whartona
 Tato – film polski  z 1995 roku, w reżyserii Macieja Ślesickiego
 Tatomir – staropolskie imię

Zobacz też 
 tata
 ojciec